Anne Briand (1968) – ex biatleta francese
 Aristide Briand (1862-1932) – politico e diplomatico francese
 Arnaud Briand (1970) – hockeista su ghiaccio francese
 Jimmy Briand (1985) – calciatore francese
 Jean-Olivier Briand (1715-1794) – vescovo francese
 Ludwig Briand (1981) – attore francese
 Philippe Briand (1960) – politico francese

Altro
 Patto Briand-Kellogg – trattato multilaterale stilato a Parigi il 27 agosto 1928